Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Western & Southern Open 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen vom 10. bis 11. August 2019 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Mason (Ohio)